Elektronik bezeichnet:

 Elektronik, die Lehre von der Steuerung von Elektronen, umgangssprachlich auch die damit befassten Bauelemente
 Elektronik (Zeitschrift), eine deutsche Fachzeitschrift
 eine Roboter-Figur in dem sowjetischen Kinderfilm Der elektronische Doppelgänger (1979)

Siehe auch:

 Electronics